

Особи
 Рейно Хелісмаа (фін. Reino Helismaa; *12 липня 1913, Гельсінкі, Фінляндія — †21 січня 1965, Гельсінкі, Фінляндія) — фінський співак, поет-пісняр, композитор, актор і сценарист, один з найяскравіших діячів естрадної пісні 1950-тих років.
 Поль Рейно (фр. Paul Reynaud; * 15 жовтня 1878 — † 21 вересня 1966) — французький політик і юрист періоду між двома світовими війнами, прихильник економічного лібералізму, запеклий противник Німеччини.
 Моріс Рейно, Моріс Огюст Габріель Рейно (фр. Maurice Auguste Gabriel Raynaud, 10 серпня 1834, Париж, Франція — 29 червня 1881, Париж, Франція) — французький лікар.
 Алексіс Рейно, Рейно (фр. Alexis Raynaud, нар. 19 серпня 1994, Грасс, Франція) — французький стрілець, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Рейно Бер'єссон — (швед. Reino Börjesson, нар. 4 лютого 1929, Бурос Швеція) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Рейно Куускоскі (фін. Reino Iisakki Kuuskoski 1907, Лоймаа, Велике князівство Фінляндське — 1965, Гельсінкі, Фінляндія) — державний і політичний діяч.
 Рейно Легто (фін. Reino Ragnar Lehto 2 травня 1898, Або, Велике князівство Фінляндське — 13 липня 1966, Гельсінкі, Фінляндія) — фінський політичний діяч.

Інше
 Хвороба Рейно — хвороба.
 Рейно (Арканзас) — місто (англ. city) в США, в окрузі Рендолф штату Арканзас.
 Естадіо Ель Садар, Естадіо Рейно де Наввара (ісп. Estadio El Sadar) — футбольний стадіон у Памплоні, Іспанія, домашня арена ФК «Осасуна».